Pereirense – abitanti di Pereiras
Pereirense – abitanti di Pereiro